Osoby o tym nazwisku:
 Ana Johnsson – szwedzka piosenkarka
 Bertil Johnsson – szwedzki lekkoatleta
 Christofer Johnsson – szwedzki muzyk, kompozytor, wokalista i multiinstrumentalista, a także producent muzyczny
 Gustaf Johnsson – szwedzki sportowiec, olimpijczyk
 Georg Johnsson – szwedzki kolarz szosowy, olimpijczyk
 Jimmie Johnsson – szwedzki biegacz narciarski
 Julian Johnsson – piłkarz pochodzący z Wysp Owczych
 Karl-Johan Johnsson – szwedzki piłkarz
 Ray Anthony Johnsson – filipiński piłkarz
 Sonja Johnsson – szwedzka pływaczka, olimpijka